'Columbia' Winning the Cup – cortometraggio del 1899 diretto da J. Stuart Blackton e Albert E. Smith
'Columbia' Winning the Cup – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
'Columbia' Winning the Cup – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company